Штапель (від  — «стопка», «купа») — має кілька значень:

 Штапель — штучне волокно невеликої довжини (5-10 см), призначене для виготовлення пряжі; пряжа з такого волокна
 Штапель — у вівчарстві — окремий завиток; пучки пухових або перехідних волокон, зрівняних по довжині і товщині (в тонкорунних і напівтонкорунних овець)

Топонім 

 Гауз Штапель — замок
 Штапель (Нижня Саксонія)
 Штапель (Нойгаус)

Прізвище 
Шта́пель — прізвище:
 Едуард Штапель (1953—2017) — німецький теолог
 Вільгельм Штапель (1882—1954) — німецький протестантський публіцист

Див. також 
 Стапель
 Штабель